González Molina puede hacer referencia a:

Concepción González Molina, política mexicana.
Fernando González Molina, director de cine español.
Rafael Eduardo Gonzalez Molina, político español.